Эс-Сулайиль — топоним. Может означать:
 Эс-Сулайиль — город в Саудовской Аравии.
  — мухафаза.
 Ракетная база Эс-Сулайиль